Берланкур може да се односи на:

 Берланкур (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Берланкур (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Берланкур ле Короа, насељено место у Француској, у департману Па де Кале